Телиги () — сельский населённый пункт, центр I Нахаринского наслега Мегино-Кангаласского улуса. Расположен на левом берегу р. Хомпу (правого притока р. Таммы), в 70 км к юго-востоку от бывшего улусного центра с. Майи. Сейчас улусный центр — пгт Нижний Бестях. Население — 0,5 тыс. чел. (1989 г.). По данным местной администрации на 01.01.2001 года здесь проживало 544 человека. В селе — центральная усадьба коллективного предприятия «Телиги», основные производства — мясное скотоводство, мясное табунное коневодство. Имеются Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Краткая характеристика 

Село Телиги официально зарегистрирован в 1970 году. Площадь наслега 669,8 кв.км, сельхозугодия сенокосные — 2044 га, пашни — 159 га.

Население 

Население 528 человек, из них женщин — 257, мужчин — 271. Пенсионеров — 69, из них ветеранов тыла — 27. Инвалидов — 28, из них детей — 4. Студенты: в ВУЗах обучается 18 человек, в ССУЗах — 17, в ПТУ — 3. Молодежи до 30 лет — 59 человек. Безработных — 26, в том числе на учете ЦТИЗ — 5. Всего хозяйств — 151, из них крестьянских хозяйств — 23.

Хозяйство 

Среди крестьянских хозяйств передовыми являются крестьянские хозяйства, руководимые Захаровым В. Ф., Петровой И. К., Пахомовым П. С.. Они не только выполняют планы сдачи молока и мяса, но и активны в общественной жизни села. Так, бригада Захарова В. Ф. построила мост, бригада Пахомова П. С. планирует работать по водоснабжению наслега. Руководитель крестьянского хозяйства Петрова И. К. — спонсор многих культурных мероприятий, проводимых в селе.

Хозяйства в основном занимаются выращиваем скота, лошадей, свиней, кур. Всего КРС — 377 у частных лиц, у крестьянских хозяйств — 559, в том числе коров — 110 у частных лиц, 167 — у крестьянских хозяйств. Лошадей всего — 98 у частных лиц, 166 у крестьянских хозяйств. Свиней 159, кур — 484. Сдали молока государству 180 тонн, овощей 20 тонн, картофеля — 25 тонн. Сена заготовили 1500 тонн.

Все семьи имеют подсобные хозяйства. Ежегодно проводятся смотры «Лучшая усадьба», «Лучше подсобное хозяйство». Каждая семья старается иметь доход от своего хозяйства. В среднем доход семьи по нашим подсчетам колеблется от 40 до 50 тысяч рублей в год. В этом году 3 семьи начали строительство своего жилья.

Образование 

Первая школа образована в 1909 году. В 1999 году отметили 90-летие школы. В настоящее время в школе обучается и воспитывается 126 учащихся, работает 35 педагогических работников, из них с высшим образованием — 16. Директором с этого года работает Пахомова И. В., по специальности химик. Школа гордится именами своих ветеранов: Петров А. А., ветеран педагогического труда, много лет проработавший директором, Свинобоева Г. С., отличник просвещения РСФСР, Пахомова Н. В., Солдатова Н. И., отличники образования Республики Саха (Якутия) и другие. Школа начинает работать по введению компьютеризации учебного процесса. Детсад в прошлом году отметил 40-летие образования. Директором работает Устинова Л. Н. Имеет 18 работников, из них 8 педработников. В этом году проведен капитальный ремонт. Творчески работает по проблеме воспитания.

Здравоохранение 

В селе есть фельдшерско-акушерский пункт. Руководит его работой Денисова М. В., отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия). В прошлом году отметили 70-летие нашего земляка, прекрасного человека, кандидата медицинских наук, доцента ЯГУ Петрова Р. А. По инициативе его дочери Петровой И. Р., директора клинико-диагностического центра НЦМ Республики, установлена связь, практикуются выезды лучших врачей в наше село с целью обследования здоровья населения.

По итогам 2001 года наслег стал обладателем Гранта по ЗОЖ в улусе. Наслег занял 2 место в эстафете культуры и спорта в улусе, также 2 место в улусе по итогам комплексной спартакиады.

Примечания

Ссылки 
 Телиги на карте России
 Сайт Кириллина Василия Васильевича

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса